Спящий Амур может означать:
 «Спящий Амур» — скульптура Микеланджело.
 «Спящий Амур» — картина Караваджо.
 «» — картина Баттистелло Караччоло.